Алфлен () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Алфлен, Лук (1933—2015) — нидерландский борец.
 Алфлен, Роб (род. 1968) — нидерландский футболист.

См. также 
 Альфлен